Il toponimo Ungheni può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Ungheni, capoluogo del distretto omonimo

Romania 
 Ungheni, comune del distretto di Argeș, in Muntenia, in Valacchia, in Romania
 Ungheni, città del distretto di Mureș, in Transilvania, in Romania
 Ungheni, città del distretto di Iași, in Romania, al confine con la Moldavia